Der Begriff Katu kann Folgendes bedeuten:
 K'atú, ein alkoholhaltiges Getränk aus dem Andenraum
 Katu (Laos), eine Ethnie in Laos
 Katu (Sprache)
 Katu (Rundfunk), US-amerikanische Sender der Sinclair Broadcast Group